Norwood peut désigner :

Patronyme 

 Brandy Norwood (1979-), chanteuse et actrice américaine ;
 Eille Norwood (1861-1948), acteur britannique ;
 Melita Norwood (1912-2005),  fonctionnaire britannique et agent d'espionnage du KGB ;
 Janet L. Norwood (1923-2015), économiste et statisticienne américaine.

Toponyme

South Norwood, quartier de Londres ;
West Norwood, quartier de Londres.

Norwood (Australie-Méridionale), quartier d'Adélaïne
Norwood (Tasmanie)

Norwood (Ontario)

Norwood (Caroline du Nord) ;
Norwood (Colorado) ;
Norwood (Géorgie) ;
 Norwood (Illinois) ;
Norwood (Iowa) ;
Norwood (Kentucky) ;
Norwood (Louisiane) ;
Norwood (Massachusetts) ;
Norwood (Missouri) ;
Norwood (New Jersey) ;
Norwood (New York) ;
Norwood (Ohio) ;
 Norwood, une census-designated place située en Oklahoma ;
Norwood (Pennsylvanie) ;
Norwood (Texas) ;
Norwood (Wisconsin).

Cinéma
 Norwood, film réalisé par Jack Haley Jr., sorti en 1970.

Intervention de Norwood 
L'intervention de Norwood est l'intervention de l'hypoplasie du cœur gauche ou des cœurs univentriculaires. Elle comprend trois temps :

Dès les premiers jours de vie 
 Anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte : le ventricule droit se substituant au ventricule gauche.
 Correction de la coarctation aortique qui est presque constante en cas d'hypoplasie du cœur gauche.
 Les poumons n'étant plus alimentés par l'artère pulmonaire, on dérive une partie du sang de l'aorte vers l'artère pulmonaire par l'intervention de Blalock
 Création ou élargissement de la communication inter auriculaire pour permettre au sang revenant des poumons de passer dans le ventricule droit.

Deuxième temps : Stage 2 
Vers six mois de vie, on pratique une dérivation cavo-pulmonaire partielle.

Trois temps : Stage 3 
On pratique une dérivation cavo-pulmonaire totale.

Patronyme anglais